Ө̄ ө̄ - літера кирилиці, яка використовується в негідальській, селькупській та орокській мовах і позначає огублений голосний середнього ряду високо-середнього підняття /ɵː/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Oe_with_macron